Piccolomini ist ein Einschlagkrater im Osten der Mondvorderseite, südlich des Mare Nectaris, südlich des Kraters Fracastorius und nordöstlich von Rothmann, am südlichen Ende der Rupes Altai.
Der Kraterrand ist erodiert mit ausgeprägten Terrassierungen, das Innere ist weitgehend eben und weist einen Zentralberg auf.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Astronomen, Dichter und Philosophen Alessandro Piccolomini offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Piccolomini auf The-Moon Wiki
 Spektrum.de: Amateuraufnahmen

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Piccolomini (Adelsgeschlecht)